Czesław Skotnicki (1871-1945)
 Jan Skotnicki (1569-1621) – kasztelan połaniecki, rotmistrz
 Jan Skotnicki (malarz) (1876-1968)
 Jarosław Bogoria Skotnicki (ok. 1280 - 1376)
 Maksymilian Skotnicki (1937-2007)
 Mikołaj Bogoria Skotnicki
 Stanisław Grzmot-Skotnicki (1894-1939)
 Tomasz Bogoria Skotnicki

Zobacz też:
 Skotnicki Potok (potocznie Skotniczanka lub Skotnica) – potok, prawobrzeżny dopływ Grajcarka